Flusskrebs bezeichnet:
 Edelkrebs, Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus) 
 Überfamilie der Flusskrebse (Astacoidea)